Juana Christina von Stein ist eine deutsche Romanistin. Sie wurde für ihre Dissertation 2019 mit dem renommierten Karl-Arnold-Preis der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste ausgezeichnet.

Werdegang 
Juana Christina von Stein studierte Romanistik, Germanistik sowie Mittlere und Neuere Geschichte an der Universität zu Köln und schloss das Studium mit dem Magisterabschluss ab. Sie war anschließend als Akademische Rätin a. Z. und als Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Romanistischen Seminar der Universität zu Köln und am dortigen Petrarca-Institut tätig, wo sie ab 2015 mit der Redaktion der Fachzeitschrift POETICA betraut war.

Sie promovierte 2017 mit einer Arbeit über Melancholie als poetologische Allegorie, wobei sie Charles Baudelaires „Les Fleurs du Mal“ und Gustave Flauberts „Madame Bovary“ untersuchte.

Ihre Promotion wurde 2019 mit dem Karl-Arnold-Preis der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste ausgezeichnet. In der Begründung heißt es: „Trotz der breiten und intensiven Erforschung dieser beiden Werke ist es Juana Christina von Stein gelungen, eine innovative These zu erarbeiten: Die literarische Darstellung von Melancholie sei analog zur programmatischen ‚Mangelhaftigkeit‘ der Kunst der Moderne konzipiert.“ Die Übergabe des Preises erfolgte bei der Jahresfeier der Akademie in Düsseldorf am 15. Mai 2019.

Werk 
 Melancholie als poetologische Allegorie. Zu Baudelaire und Flaubert. Berlin: de Gruyter 2018. ISBN 978-3-11-058702-9

Weblinks 
 Video der Preisträgerin auf dem Youtube-Kanal der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste vom 15. Mai 2019

Einzelnachweise 

Romanist
Deutscher
Geboren im 20. Jahrhundert
Frau